Cossette ist der Familienname folgender Personen:

 John Cossette (1957–2011), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Pierre Cossette (1923–2009), US-amerikanischer Broadwayproduzent
 Stéphane Cossette, kanadischer Radrennfahrer
 Sylvain Cossette (* 1963), kanadischer Songwriter

Siehe auch:
 Cosset